Camel est un groupe britannique de rock progressif - Camel est leur premier album.
 Camel est une marque de cigarettes.
 Le Sopwith Camel était un avion de chasse britannique de la Première Guerre mondiale.
 Camel (en ) est un prénom arabe.
 Camel est un logiciel développé par Apache Software Foundation
 Camel est un label distribué par MCA
 Camel, nom alternatif du jeu vidéo Sopwith, sorti en 1984
 Le Camel est un fleuve de Cornouailles, en Angleterre.
 Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic est un ensemble de normes pour le réseau cœur GSM ou UMTS.
 Le projet Camel est un projet de recherche à l'appui du Projet Manhattan.
 Camel Audio, éditeur logiciel spécialisé dans les plug-ins audio, les synthétiseurs, les effets et les bibliothèques de sons.

Patronyme 

 Jean-Baptiste-Louis Camel (c.1780-1848), acteur et auteur dramatique français ;
 François Camel (1893-1841), homme politique français ;
 André Camel (1905-1980), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi 
 CAMELS ratings, système américain de classement des banques